Бадфо́ль-сюр-Дордо́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 110 км на схід від Бордо, 39 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 85 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 215,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бадфоль-сюр-Дордонь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бадфоль-сюр-Дордонь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь